

Codici 
 YTF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alma (Québec), (Canada)

Informatica 
 YouTubeFisher – software open source per il download di video e audio da YouTube